Podi je lahko:
 Podi, Trilj (Hrvaška)
 Podi, Bar (Črna gora)
 Podi, Herceg-Novi (Črna gora)
 Podi, fizično-geografski pojem oz. toponim (Kriški podi, Veliki podi, Mali podi, Kaninski podi, Dolgi podi)